Espina de Cristo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus, o
 el nombre común de la planta Gleditsia triacanthos.